Чемпионат Финляндии по фигурному катанию 2004 года — соревнование по фигурному катанию среди спортсменов Финляндии сезона 2003—2004. Фигуристы соревновались в мужском, женском фигурном катании, а также в танцах на льду. Соревнования во всех дисциплинах прошли на «взрослом» уровне. «Юниоры» соревновались в мужском и женском фигурном катании

По итогам чемпионата была сформирована сборная команда Финляндии на чемпионаты Европы, мира и юниорский чемпионат мира.

Турнир прошёл в Вантаа с 3 по 4 января 2004 года.

Результаты

Мужчины

Женщины

Танцы

Юниоры. Юноши

Юниоры. Девушки

Ссылки 
 2004 Результаты: Taitoluistelu-lehti. — 2004. — № 1. — С. 30

Чемпионаты Финляндии по фигурному катанию
2004 год в фигурном катании
Спортивные соревнования в Вантаа
Фигурное катание в сезоне 2003/2004
Спорт в Финляндии в 2004 году
Январь 2004 года